Henri d'Angleterre est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Henri  d'Angleterre (1068 - 1135), dit « Beauclerc », roi d'Angleterre de 1100 à sa mort ;
 Henri II d'Angleterre (1133 - 1189), dit « Court-manteau », roi d'Angleterre de 1154 à sa mort ;
 Henri d'Angleterre (1155 - 1183), dit « le Jeune », roi d'Angleterre associé de 1170 à sa mort ;
 Henri III d'Angleterre (1207 - 1272), roi d'Angleterre de 1216 à sa mort ;
 Henri d'Angleterre (1268 - 1274), fils d'Édouard  d'Angleterre et d'Éléonore de Castille ;
 Henri IV d'Angleterre (1367 - 1413), dit « Court-manteau », roi d'Angleterre de 1399 à sa mort ;
 Henri V d'Angleterre (1386 - 1422), roi d'Angleterre de 1413 à sa mort ;
 Henri VI d'Angleterre (1421 - 1471), roi d'Angleterre de 1422 à 1461, et de 1470 à 1471 ;
 Henri VII d'Angleterre (1457 - 1509), roi d'Angleterre de 1485 à sa mort ;
 Henri VIII d'Angleterre (1491 - 1547), roi d'Angleterre de 1509 à sa mort ;
 Henri Tudor (1511 - 1511), duc de Cornouailles, fils d'Henri VIII d'Angleterre et de Catherine d'Aragon ;
 Henri-Frédéric Stuart (1594 - 1612), prince de Galles, fils de Jacques  d'Angleterre et d'Anne de Danemark ;
 Henry Stuart (1640 - 1660), duc de Gloucester, fils de Charles  d'Angleterre et d'Henriette-Marie de France.